11. århundrede f.Kr.

Århundreder: 12. århundrede f.Kr. – 11. århundrede f.Kr. – 10. århundrede f.Kr.

Se også : Århundreder

 
Århundreder